Geißriegel bezeichnet die folgenden Berge:
 Geißriegel (Bayerischer Wald) (), Berg im Bayerischen Wald in Bayern, Deutschland
 Geißriegel (Gurktaler Alpen) (), Berggipfel auf dem Millstätter-See-Rücken (Gurktaler Alpen) in Kärnten, Österreich